Ното́мб () — французская (бельгийская) фамилия.

Известные носители:
 Нотомб, Амели (род. 1966) — бельгийская франкоязычная писательница; дочь Патрика Нотомба.
 Нотомб, Жан-Батист (1805—1881) — бельгийский государственный деятель и дипломат, премьер-министр страны.
  (1936—2020) — бельгийский дипломат; посол королевства в Бангладеш и Бирме (1978—1980), Таиланде и Лаосе (1985—1988), Японии (1988—1997), Италии, Сан-Марино, Мальте и Албании (1998—2001).